Lago Santo – lago della provincia di Modena
Lago Santo – lago della provincia di Parma
Lago Santo – lago della provincia autonoma di Trento, nel comune di Cembra Lisignago, detto anche Heiliger See
Lago Santo – lago della provincia autonoma di Trento, nel comune di Terlago
Lago Santo – lago della provincia autonoma di Bolzano, nel comune di Santa Cristina Valgardena, detto anche Lech Sant
Lagosanto – comune della provincia di Ferrara